Сергей Серченков:
 Серченков, Сергей Анатольевич (род. 1969) — российский футболист.
 Серченков, Сергей Сергеевич (род. 1997) — российский футболист.